Bertolini je priimek več oseb: 
 Alessandro Bertolini, italijanski kolesar   
 Matthaeus Bertolini, italijanski rimskokatoliški nadškof